PlayStation Mobile:
 PlayStation Studios Mobile — подразделение Sony Interactive Entertainment.
 PlayStation Mobile (программное обеспечение) — программная платформа, позволявшая играть в игры PlayStation и портативной PSP на ряде Android-устройств.